Змагання з плавання на 1500 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 12 і 13 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

1500 метрів вільним стилем (чоловіки)